Eine Holzfliege ist

eine Fliege aus der Unterfamilie der Xylophaginae
ein Modeaccessoire, siehe Querbinder